

Culture et société 
 Les  sont des chalets situés à  d'altitude sur le versant ouest de la pointe Noire de Pormenaz, dans la commune de Servoz (Haute-Savoie, France).

Toponyme 

 le lac de Pormenaz, un lac situé dans dans la réserve naturelle nationale de Passy (massif de Pormenaz), sur les communes de Servoz et de Passy ;
 le massif de Pormenaz, un chaînon alpin ;
 La pointe Noire de Pormenaz, le point culminant () du massif de Pormenaz, à la limite des communes de Servoz et de Passy.